Raúl Gómez puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

Raúl Juliet Gómez (1910-1985), un abogado y político radical chileno.
Raúl Gómez García (1928-1953), un revolucionario cubano, luchador contra la dictadura de Batista.
Raúl Gómez Castrillón, conocido como «El Gavilán Mayor» (1943-1991), un narcotraficante colombiano.
Raúl Gómez Jattin (1945-1997), un poeta colombiano.
Pedro Raúl Gómez Vila (n.1949), un exfutbolista argentino que jugaba de delantero y cuyo primer club fue Aldosivi.
Raúl Gómez Ramírez (n.1950), un exfutbolista mexicano que jugaba en la posición de medio central o delantero.
Raúl Gómez Suárez (n.1967), un ciclista colombiano.
Raúl Gómez García (n.1982), un actor y humorista español.
Raúl Gómez, conocido como GOMZ (n.1994), un cantante y compositor español.